Tractatus es una palabra latina que en español traduce como tratado, y que puede referirse a:

 Tractatus Coislinianus, un manuscrito antiguo que esboza una teoría de la comedia en la tradición de la Poética de Aristóteles.
 Tractatus logico-philosophicus, un libro de filosofía escrito por Ludwig Wittgenstein.
 Wittgenstein Tractatus, una película de Peter Forgacs.
 Tractatus theologico-politicus, un libro de filosofía escrito por Baruch Spinoza.
 Tractatus of Glanvill o Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae, un tratado sobre las leyes y costumbres del reino de Inglaterra, el principal de los Libros de autoridad del derecho anglosajón, escrito hacia 1188 y atribuido a Ranulf de Glanvill.
 Tractatus de sphaera, escrito por Johannes de Sacrobosco hacia el año 1230.
 Summule Logicales, antes llamado Tractatus, un escrito de Pedro Hispano.